Kalkbrenner kan syfta på:

 Christian Kalkbrenner (1755–1806), tysk musiker
 Friedrich Kalkbrenner (1784–1849), tysk pianist och kompositör
 Paul Kalkbrenner (född 1977), tysk musiker, producent och skådespelare

Tyska efternamn